Desa Wonoroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonoroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Desa Wonoroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,01), Jawa Tengah, 
 Desa Wonoroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 109,94), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar